Gondosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gondosari, Pacitan, by, 
 Gondosari, Kudus, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar